Veľký Javorník steht für folgende Berge in der Slowakei:
 Veľký Javorník (Kleine Karpaten)
 Veľký Javorník (Javorník-Gebirge)

Siehe auch:
 Velký Javorník